Le Vieil Homme et la Mer est un roman court d'Ernest Hemingway. Ce titre peut également désigner :
 Le Vieil Homme et la Mer, un film de John Sturges sorti en 1958 ;
 , un téléfilm de Jud Taylor diffusé en 1990 ;
 Le Vieil Homme et la Mer, un film d'Alexandre Petrov sorti en 1999 ;

Voir aussi 
Ce titre possède de nombreux paronymes, parmi lesquels :
 Le vieux canard et la mer
 Le Vieil Homme et la Guerre
 Le Vieil Homme et la Mort